K.R.I.T. Wuz Here — мікстейп американського репера Big K.R.I.T., випущений для безкоштовного завантаження 4 травня 2010 р. У записі релізу взяли участь Curren$y, Віз Каліфа, Devin the Dude та ін. 13 липня мікстейп в обрізаному вигляді (лише 16 пісень) з'явився на iTunes.. 

У 2011 Nature Sounds перевидали реліз з бонус-треком «I Heard It All». У жовтні 2014 лейбл випустив King Remembered in Time, K.R.I.T. Wuz Here, 4eva N a Day та Return of 4Eva на вінилі, касетах і CD як бокс-сет The Underground Edition.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Big K.R.I.T.